Kluby sportowe w Polsce
GKS – Górniczy Klub Sportowy
 GKS Bełchatów
 GKS Cartusia Kartuzy
 GKS Futsal Tychy
 GKS Jastrzębie
 GKS Katowice
 GKS Mamry Giżycko
 GKS Mazowsze Grójec
 GKS Mierzyn
 GKS Naprzód Lipiny
 GKS Naprzód Rydułtowy
 GKS Olimpia Piekary Śląskie
 GKS Piast Gliwice
 GKS Płomień Milowice
 GKS Pogoń Grodzisk Mazowiecki
 GKS Sierakowice
 GKS Tychy
 GKS Wodzisław Śląski
 GKS Wybrzeże Gdańsk
 GKS Załęże

 Inne
 GKS – Gminna Kasa Spółdzielcza
 glikokortykosteroidy
 Graphical Kernel System